Грокотт () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1940) — британский политик, член Палаты общин (1974—1979, 1987—2001) и Палаты лордов (с 2001).
 Грокотт, Джефф — австралийский мотогонщик, чемпион Австралии по спидвею с коляской (1972).
 Грокотт, Майк — британский врач, профессор анестезиологии и реаниматологии Саутгемптонского университета (с 2011), член Королевской коллегии врачей (с 2010).